Раудондварис — название населённых пунктов в Литве:

 Раудондварис — деревня в Каунасском районе Каунасского уезда Литвы.
 Раудондварис — деревня в Вильнюсском районе в 15 км от центра Вильнюса.